Shackelford puede hacer referencia a:

Shackelford, lugar designado por el censo en el condado estadounidense de Stanislaus, California;
Shackelford, condado del estado estadounidense de Texas;
Lynn Shackelford (n. 1947), exjugador de baloncesto estadounidense;
Sonny Shackelford (n. 1985), jugador profesional de fútbol americano.